Bethnal Green bezeichnet:

Bethnal Green (London Underground), eine Station der London Underground
 Metropolitan Borough of Bethnal Green, einen ehemaligen Stadtbezirk von London